Ivernia bezeichnet:

 Ivernia (Schiff), ein britisches Passagierschiff
 Fedor Shalyapin, ein sowjetisches Passagierschiff, von 1955 bis 1963 als Ivernia im Dienst